Odoki ist der Familienname folgender Personen:
 Benjamin Joses Odoki (* 1943), ugandischer Jurist und Oberster Richter Ugandas
 Sabino Ocan Odoki (* 1957), ugandischer Priester, Bischof von Arua